Rui Palmeira pode se referir a:

 Rui Palmeira, político brasileiro
 Rui Soares Palmeira, político brasileiro, foi senador por Alagoas
 Senador Rui Palmeira, município de Alagoas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos